Càmbria (en llatí Cambria) és el nom llatinitzat de Cymru, és a dir Gal·les
 Cambria, tipografia de Steve Matteson.
 Cambria (Califòrnia)
 Cambria (Illinois)
 Cambria (Wisconsin)
 New Cambria (Kansas)
 New Cambria (Missouri)
 Northern Cambria, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània